Forst är tyska och betyder "odlad skog". Det kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Zasieki, ort, Lubusz vojvodskap, Powiat żarski,

Schweiz 

 Forst-Längenbühl – en kommun i distriktet Thun, Bern
 Forst (Bern) – en ort i distriktet Thun, Bern

Tyskland 

 Forst (Lausitz) – en stad i Brandenburg, Tyskland, 
 Forst, Schonungen – ort, Schonungen, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Forst, Baden-Württemberg –  kommun i Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg 
 Forst, Altenkirchen – en kommun i Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz 
 Forst (Eifel) – kommun i Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz 
 Forst (Hunsrück) – en  kommun i Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz 
 Forst an der Weinstrasse – en ort och kommun i Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

Se även
Kreis Forst – ett historiskt distrikt i Bezirk Cottbus i Östtyskland

Robotskapade Polenförgreningar